

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24
 Za Torem – część miasta Strzyżów
 Za Torem – część miasta Włocławek
 Za Torem – część wsi Trzebcz Szlachecki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Kijewo Królewskie
 Za Torem – część wsi Świdwie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Za Torem – część wsi Pęperzyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Za Torem – część wsi Warlubie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Za Torem – część wsi Kępka Szlachecka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
 Za Torem – część wsi Piszczac Pierwszy w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Za Torem – część wsi Trzciniec w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów
 Za Torem – część wsi Zarudzie w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Za Torem – część wsi Bełchów w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Za Torem – część wsi Biadoliny Radłowskie w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz
 Za Torem – część wsi Skrzyńsko w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Za Torem – część wsi Potok w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Za Torem – część wsi Rzemień w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Za Torem – część wsi Lubzina w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Za Torem – część wsi Twierdza w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Za Torem – część wsi Kalembina w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Za Torem – część wsi Kożuchów w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Za Torem – część wsi Rudniki w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Za Torem – część wsi Rykoszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Za Torem – część wsi Jakubowice w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Za Torem – część wsi Jasice w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Za Torem – część wsi Jeglia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno